Уевіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Уевіль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Манш